Potulny ist der Familienname folgender Personen: 

 Grant Potulny (* 1980), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ryan Potulny (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler